Humphrey Marshall (1760-1841), senatore statunitense
Humphrey Marshall (1812-1872), generale statunitense
Humphry Marshall (1722-1801), botanico statunitense